Когезия ( от  — «связанный», «сцеплённый») — многозначный термин:
 Когезия (физика) — связь между одинаковыми молекулами (атомами, ионами) внутри тела в пределах одной фазы.
 Когезия (химия) — соединение сила между атомами или молекулами вещества.
 Когезия (механика грунтов) — адгезионная прочность связного грунта.
 Когезия (биология) — генетическая связь между индивидуумами одного и того же вида.
 Когезия (психология) — групповая внутренняя сплочённость социальной группы.
 Когезия (поведенческие науки) — поведение отдельных животных по отношению к соседним индивидуумам в стаде.
 Когезия (информатика) — функция качества в объектно-ориентированном программировании.
 Когезия (лингвистика) — связность текста.
 Когезия (политика) — сплочённость между странами и регионами.